The Köln Concert () — концертный альбом американского джазового пианиста Кита Джаррета (р.1945), одна из наиболее востребованных записей в истории джаза и фортепианного искусства.

Запись осуществлена в  24 января 1975 года. Представляет собой свободную сольную импровизацию длиной более часа.

Сразу после выхода альбом удостоился хвалебных отзывов критиков. В музыкальном журнале DownBeat его оценили на пять звёзд: «Пальцы часто поражают воображение, мелодии заражают, фортепианная аранжировка разнообразна, а динамическая ритм-секция восхищает своей яркостью». Еженедельник Time включил пластинку в число лучших записей года, а в журнале Rolling Stone назвали «совершенным фортепианным концертом».

Продолжительное время автор отказывался от запросов на перевод произведения в нотный формат, настаивая на его сиюминутности. Позиция Джаррета смягчилась только в 1990 году.

«Кёльнский концерт» исполняется пианистами в качестве концертного произведения и объекта реинтерпретации. Выполнена также его транскрипция для классической гитары. Он стал частью саундтрека к фильму Нанни Моретти «Дорогой дневник» (1993).

Примечания

Ссылки 
 Tim Harford. How frustration can make us more creative // TEDGlobal, Лондон, сентябрь 2015.

Концертные альбомы 1975 года
Джазовые альбомы
Появились в 1975 году в Германии
Инструментальные альбомы